Fernando Alberto de Brunswick-Luneburgo (29 de mayo de 1680 - Salzdahlum, 2 de septiembre de 1735) fue duque de Brunswick-Luneburgo y oficial del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1735 fue hecho príncipe de Wolfenbüttel.

Biografía 

Fernando Alberto era el cuarto hijo de Fernando Alberto I de Brunswick-Luneburgo y de Cristina de Hesse-Eschwege. Luchó al lado del emperador Leopoldo I durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). En 1704 llegó a ser ayudante del emperador, en 1707 ascendió a mayor general y en 1711 a mariscal de campo. Durante la guerra austro-turca (1716-1718) luchó al mando del príncipe Eugenio de Saboya (1663-1736) en las batallas de Belgrado y Petrovaradin.

Al morir su primo Luis Rodolfo de Brunswick-Luneburgo en marzo de 1735, heredó el principado de Wolfenbüttel y renunció a su rango militar, pero disfrutó muy poco tiempo de su nueva dignidad, pues falleció a los seis meses.

Matrimonio y descendencia 
Fernando Alberto contrajo matrimonio con Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel (1696-1762), hija de su primo Luis Rodolfo, con la que tuvo numerosa descendencia, de los que 13 llegaron a la adultez:

Carlos (1713-1780), casado con Filipina Carlota de Prusia, hermana de Federico II el Grande.
Antonio Ulrico (1714-1776)
Isabel Cristina (1715-1797)
Luis Ernesto (1718-1788)
 Augusto (1719-1720), murió en la infancia.
Fernando (1721-1792)
Luisa Amalia (1722-1780), casada con Augusto Guillermo de Prusia (1722-1758), hermano menor de Federico II el Grande.
Sofía Antonieta (1724-1802), casada con Ernesto Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (1724-1800)
Alberto (1725-1745), soltero.
Carlota (1726-1766), soltera.
Teresa (1728-1778), abadesa de Gandersheim
Juliana María (1729-1796), segunda esposa de Federico V de Dinamarca.
Federico Guillermo (1731-1732), murió de niño.
Federico Francisco (1732-1758)

Ancestros

Enlaces externos 

 

Casa de Hannover
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVIII
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Casa de Brunswick-Bevern
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico